Martin Cibák (né le  à Liptovský Mikuláš en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au MHk 32 Liptovský Mikuláš, il est choisi par les Lightning de Tampa Bay en neuvième ronde, en  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 1998. Il est également sélectionné en cinquante deuxième position lors du repêchage européen 1998 de la Ligue canadienne de hockey par les Tigers de Medicine Hat. Il part alors en Amérique du Nord et évolue dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il passe professionnel en 2000 avec les Vipers de Détroit dans la Ligue internationale de hockey. Le , il joue son premier match dans la LNH avec le Lightning face aux Capitals de Washington. L'équipe 2003-2004 du Lightning remporte la Coupe Stanley 2004.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes, à plusieurs éditions du championnat du monde et aux Jeux olympiques de 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 33|| 2|| 4|| 6|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Tigers de Medicine Hat|| LHOu|| 66|| 21|| 26|| 47|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Tigers de Medicine Hat|| LHOu|| 58|| 16|| 29|| 45|| 77|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Vipers de Détroit|| LIH|| 79|| 10|| 28|| 38|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 26|| 1|| 5|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Falcons de Springfield|| LAH|| 52|| 5|| 9|| 14|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Falcons de Springfield||  LAH|| 62|| 5|| 15|| 20|| 78|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2003-2004|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 63|| 2|| 7|| 9|| 30|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Bears de Hershey||  LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 30|| 4|| 11|| 15|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 10|| 1|| 3|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HC Košice || Extraliga slovaque || 6|| 1|| 3|| 4|| 8|| 10|| 2|| 5|| 7|| 36
|-
| 2005-2006|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 65|| 2|| 6|| 8|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Frölunda HC|| Elitserien|| 55|| 10|| 13|| 23|| 94|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Södertälje SK|| Elitserien|| 51|| 3|| 8|| 11|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Södertälje SK|| Elitserien|| 49|| 10|| 13|| 23|| 94|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK Spartak Moscou|| KHL|| 50|| 17|| 15|| 32|| 93|| 10|| 0|| 2|| 2|| 36
|-
| 2010-2011 || HK Spartak Moscou || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Severstal Tcherepovets || KHL || 41|| 10|| 3|| 13|| 42|| 6|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 45|| 7|| 19|| 26|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 48|| 8|| 10|| 18|| 58|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 37|| 6|| 6|| 12|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 16|| 2|| 1|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Olomouc || Extraliga tchèque || 48|| 11|| 9|| 20|| 106|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HC Zlin || Extraliga tchèque || 50 || 3 || 6 || 9 || 50 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 29 || 3 || 6 || 9 || 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque Qualif. || -|| -|| -|| -|| - || 10 || 2 || 2 || 4 || 8

|154 ||5 ||18 ||23 ||60 ||11 ||0 ||1 ||1 ||0

Notes et références 

Naissance en mai 1980
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Košice
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance à Liptovský Mikuláš
Joueur du HC Olomouc
Joueur du HC Zlín